А́лан Вольф А́ркин (; род. 26 марта 1934, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр, режиссёр и сценарист. Лауреат премий «Золотой глобус» (1967), «Оскар» (2007) и BAFTA (2007).

Ранние годы 
Аркин родился в семье нерелигиозных евреев, потомков эмигрантов из Российской империи и Германии. В молодости мечтал о музыкальной карьере, солировал в фолк-группе The Tarriers.

Карьера 
В начале 1960-х годов с успехом дебютировал на Бродвее, за один из первых же спектаклей был удостоен премии «Тони». В драме «Дождись темноты» сыграл психопатичного мучителя героини Одри Хепбёрн. За роль лейтенанта Розанова в комедии «Русские идут! Русские идут!» (1966) получил престижную премию «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар».

В 1972 году Аркин руководил первой постановкой пьесы Нила Саймона «Комики», ставшей со временем бродвейской классикой. Также опубликовал несколько детских повестей в жанре фэнтези. Снимался во множестве фильмов различных жанров — от культовой «Уловки-22» (1970) до макабрической сказки «Эдвард Руки-ножницы» (1990).

В 1985 году он исполнил две песни в альбоме Бена Бэгли Contemporary Broadway Revisited.

В 2007 году с третьей попытки выиграл премию «Оскар» за роль неравнодушного к порно и героину деда в фильме «Маленькая мисс Счастье», обойдя своего ближайшего соперника Эдди Мёрфи. В 2013 году роль авторитетного кинопродюсера Лестера Сигела в триллере Бена Аффлека «Операция Арго» принесла Аркину новые номинации на премии «Оскар», Гильдии киноактёров США, «Золотой глобус» и BAFTA.

Аркин выпустил две книги мемуаров: «Импровизированная жизнь» (2011) и «Из моего разума» (2018).

Личная жизнь 
Первой женой Аркина была Джереми Йефф, с которой он прожил в браке с 1955 по 1961 год. У них родились два сына: Адам (род. 1956) и Мэттью (род. 1959).

В 1964 году Алан женился на актрисе и сценаристе Барбаре Дана. В 1967 году у них родился сын Энтони. В середине 1990-х годов, после более чем двадцати пяти лет брака, они развелись.

С 1996 года актёр женат на психотерапевте Сюзанне Ньюлэндер.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Беннингтонского колледжа
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл
Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Джини»
Киноактёры США